Il bacio della donna ragno (Kiss of the Spider Woman) – film del 1985 diretto da Héctor Babenco
Kiss of the Spider Woman – musical di John Kander, Fred Ebb e Terrence McNally del 1992